Badminton wurde bei den Pekan Olahraga Nasional XVII 2008 in Samarinda, Kalimantan Timur, gespielt.

Medaillengewinner 
Herreneinzel

Herrendoppel

Herrenteam

Dameneinzel

Damendoppel

Damenteam

Mixed

Medaillenspiegel

Ergebnisse

Herreneinzel

Herrendoppel

Dameneinzel

Damendoppel

Mixed

Herrenteam 
Endrunde, Pool A

Endrunde, Pool B

K.o.-Runde

Damenteam 
K.o.-Runde

Weblinks 
 badmintoncentral.com

Badminton 2008
17
Badmintonwettbewerb in Samarinda